Rebeca Politano Romanini é uma botânica brasileira.

Formada pela Universidade de Mogi das Cruzes, em Ciências Biológicas em 2001, possui mestrado na área de Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente no Instituto de Botânica. É especializada em sistemática vegetal, com ênfase em florística e sistemática de Orchidaceae.

Trabalhos 
 Orchidaceae do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, município de Cananéia, São Paulo, Brasil, Instituto de Botânica. Secretaria do Meio Ambiente, São Paulo, SP.
 Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. 
 Checklist das Spermatophyta do Estado de São Paulo, Brasil. Biota Neotropica. 
  Construção de biblioteca genômica do baculovírus Anticarsia gemmatlalis nucelopolyhedrovírus (AgMNPV).

Ligações externas 
 
 
 
 

Botânicos do Brasil
Mulheres cientistas do Brasil